Petruška může být:

příjmení
 Daniel Petruška (* 1971) – český politik
 Jan Petruška (1762–1819) – český divadelník
 Patrik Petruška (* 1991) – český lední hokejista
 Richard Petruška (* 1969) – slovenský basketbalista
 Vladimír Petruška (1923–1986) – slovenský herec a divadelní režisér

jméno 
 Petruška Šustrová (* 1947) – česká publicistka, překladatelka a bývalá disidentka

jiný význam
 Petruška (balet) – balet Igora Stravinského
 Petruška (potok) – potok na středním Liptově
 Petruška (řeka) – řeka v Rusku v Samarské oblasti
 petruška – slezské pojmenování pro petržel

Související články 
 Petra
 Petruškovy vrchy
 Petrušov

Rozcestníky - příjmení